Giovanni Carnovali (Il Piccio)
 Danilo Piccio Innocenti
 Giuseppe Piccio
 Juan Carlo Piccio
 Osvaldo Piccio
 Pier Ruggero Piccio
 Vicente Piccio, Jr.
 Piccio Raffanini